Sodiro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luis Sodiro
 Luis Aloysius, Luigi Sodiro